Télomérisation peut désigner :
 Télomérisation (polymérisation), nom donné à une réaction chimique, qui est un type spécial d’oligomérisation ;
 Télomérisation (dimérisation), nom d’une réaction de dimérisation de 1,3-diènes avec addition d’un nucléophile.

Polymère
Réaction chimique